Ранчо Портиљо има више значења:

 Ранчо Портиљо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Портиљо, Валентин Гомез Фаријас (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Портиљо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Портиљо (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику